Фёдор Дружинин: Дружинин, Фёдор Афанасьевич (1926—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Дружинин, Фёдор Серафимович (1932—2007) — советский и российский альтист, педагог.